Марин Чилић је освојио турнир. У финалу је победио Кеја Нишикорија са 6:3, 6:3, 6:3.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Резултати турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство САД у тенису 2014.
Отворено првенство САД у тенису – мушкарци појединачно